Blaue Jungs steht für:

 Marinesoldaten (umgangssprachlich), siehe Marinesoldat
 Blaue Jungs (1957), deutscher Spielfilm von Wolfgang Schleif
 Blaue Jungs aus Bremerhaven, deutscher Seemannschor
 Die Blauen Jungs, österreichisches Schlagerquartett

Siehe auch:
 Zwei blaue Jungen
 Die blauen Boys